Виталий Шевченко: Шевченко, Виталий Викторович (род. 1951) — советский футболист, тренер.
 Шевченко, Виталий Фёдорович (1954—2018) — украинский политик, журналист, писатель.